Ахат Салихович Уразметов (9 января 1931 год, дер. Калмашево, Чишминский район, БАССР — 2 июля 2015 года, Уфа, Башкортостан) — советский и российский артист эстрады, заслуженный артист РСФСР (1983), народный артист БАССР (1977).

Биография 
Родился 9 января 1931 года в дер. Калмашево Чишминского района БАССР.

В 1951 году окончил театральное отделение Уфимского училища искусств.

В 1952 году в сотрудничестве с заслуженным артистом БАССР Г. Латыповым (1912—1982 гг.) образовали актерский дуэт «Катук-Баганай», с лирическим и публицистическим репертуаром, миниатюрами К. Даяна, М. Карима, Ш. Биккула и другими.

Дуэт объездил с гастролями весь бывший Советский Союз, а после ухода на пенсию Г. Латыпова Ахат Салихович «создал» ещё двух «Баганаев», а также работал с другими партнерами по сцене.

В 1977 году получил звание народного артиста БАССР.

Многие годы был лидером одноименных программы и руководителем бригады в составе Башгосфилармонии.

В последние годы работы артист активно передавал накопленный опыт молодым последователям. Подготовленный им современный «парный конферанс» «Кызык и Мэзэк» выступает в Башгосфилармонии

Умер 2 июля 2015 года в Уфе.

Награды 
 Народный артист БАССР (1977)
 Заслуженный артист РСФСР (1983)
 Почетный гражданин Уфы

Ссылки